Аку — слово, имеющее значения:

 Аку — палеовулкан в Забайкальском крае России.
 Аку — креольский народ в Гамбии.
 Аку-Аку — книга Тура Хейердала (1957).
 Аку — финское мужское имя.

См. также 
 Аху (значения)